Kohlstätten je německý název českých sídel:
 Šnory – zaniklá osada, původně část obce Tlumačov, od roku 2012 leží na území obce Pelechy v okrese Domažlice
 Uhliště – zaniklá osada, část obce Rapotice, později Malonty v okrese Český Krumlov

Německé názvy sídel v Česku